

Geografia
Contea di Teller – contea del Colorado
Teller – città della Census Area di Nome, Alaska

Persone 
Teller – illusionista statunitense, membro del duo Penn & Teller
Edward Teller – fisico ungherese naturalizzato statunitense
Janne Teller – scrittrice danese
John Teller – sciatore freestyle statunitense
Juergen Teller – fotografo tedesco
Miles Teller – attore statunitense
Wilhelm Abraham Teller – teologo tedesco

Altro
Emendamento Teller – emendamento a una risoluzione statunitense
5006 Teller – asteroide della fascia principale

Altri progetti